џамије у Србији
КиМ
 Чаршијска џамија (Приштина)
џамије у БиХ
ФБиХ
 Чаршијска џамија (Босанска Крупа)
 Чаршијска џамија (Босански Петровац)
 Чаршијска џамија (Бужим)
 Чаршијска џамија (Зеница)
 Чаршијска џамија (Коњиц)
 Чаршијска џамија (Ливно)
 Чаршијска џамија (Оџак, Посавски кантон)
 Чаршијска џамија (Столац)
 Чаршијска џамија (Томиславград)
РС
 Чаршијска џамија (Братунац)
 Чаршијска џамија (Бусовача)
 Чаршијска џамија (Козарска Дубица)
 Чаршијска џамија (Котор Варош)
 Чаршијска џамија (Нови Град)
 Чаршијска џамија (Приједор)